«Замкнене коло» (, 2004) — роман британського письменника Джонатана Коу (2009).

Фільми
 «Замкнене коло» — фільм жахів (Канада, Велика Британія, 1976, реж. Річард Лонкрейн)
 «Замкнене коло» — французько-італійський кримінальний трилер 2009 року.
 «Замкнене коло» — телевізійний кримінальний фільм-трилер 1978 року, Італія, реж. Джуліано Монтальдо.
 «Замкнене коло» — кримінальний фільм-трилер США 2010 року.
 «Замкнене коло» — індійський воєнний фільм-трилер 2012 року.

Див. також 
 Хибне коло